Granari ima više značenja:
 Granari, Ferrara
 Granari, Rieti